Плен-Сельв () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Плен-Сельв () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда